The Lookout ist der Name mehrerer geographischer Objekte:

 The Lookout (Antarktika), ein  hoher Hügel in den antarktischen Vestfoldbergen
 The Lookout (Pennsylvania), ein  hoher Hügel im US-Bundesstaat Pennsylvania
 The Lookout (Vermont), ein  hoher Berg im US-Bundesstaat Vermont

The Lookout bezeichnet außerdem
 Die Regeln der Gewalt, Originaltitel des Films